Oxley désigne:

Géographie

Oxley, quartier de la cité de Wolverhampton, en Angleterre

Circonscription d'Oxley, circonscription du Queensland
 District d'Oxley, district électoral de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Oxley, localité du comté de Balranald, en Nouvelle-Galles du Sud
 , localité de l'État de Victoria.

Personnalités 

  (né en 1961), musicien australien, membre du groupe de power pop Sunnyboys ;
 John Oxley (1785-1828), explorateur anglais ;
  (née après 1962), musicienne australienne ;
 Mike Oxley (1944-2016), politicien américain ;
  (né après 1961), musicien australien, membre du groupe Sunnyboys ;
 Tony Oxley (né en 1938), batteur de jazz anglais.

Navires 
 HMAS puis , un sous-marin de classe Odin qui servit dans la Royal Australian Navy puis dans la Royal Navy.
 , un sous-marin de classe Oberon de la Royal Australian Navy.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de bateaux